Бе́недек — фамилия. Известные носители:
 Бенедек, Габор (род. 1927) — венгерский пятиборец, олимпийский чемпион.
 Бенедек, Ласло — кинорежиссёр, бо́льшую часть фильмов снявший в США.
 Бенедек, Людвиг Август фон — австрийский военачальник, фельдцейхмейстер (1859).

См. также 

 Бенедек Флигауф — венгерский режиссёр и сценарист.